

Militair 
 Colt Single Action Army, een revolver
 Convair B-36 Peacemaker, een bommenwerper
 Peacemaker, een vroege, Amerikaanse onderzeeër

Cinema 
 The Peacemaker (1956), een Amerikaanse film uit 1956 van Ted Post
 Peacemaker (1990), een Amerikaanse film uit 1990 van Jonathan Sanger
 The Peacemaker, een Amerikaanse actiefilm uit 1997 van Mimi Leder

Overige 
 Peacemaker (DC Comics), een personage uit de strips van DC Comics
 Peacemaker (televisieserie), een televisieserie uit 2022 gemaakt door James Gunn